Гнездовка — многозначное понятие:
 Гнездо́вка () — род растений семейства Орхидные.
 Гнездовка () — род грибов семейства Гнездовковые.
 Гнездо́вка — ; место гнездования птиц.

 Гнездовка — бывшая деревня в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Гнездовка — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.